Jacobiho matice může odkazovat na:

matici parciálních derivací, se kterou se setkáváme především v teorii dynamických systémů, případně na její determinant, tzv. jakobián, viz Jacobiho determinant, se kterým se setkáváme např. v integrálním počtu funkcí více proměnných;
 symetrickou třídiagonální matici s kladnými prvky na mimodiagonálách, viz Jacobiho matice (třídiagonální), která hraje klíčovou roli v řadě teoretických i praktických aplikací (např. řetězově zlomky, ortogonální polynomy, Gaussova kvadratura, Lanczosův algoritmus, částečný problém vlastních čísel, metoda sdružených gradientů).